Indian Springs ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Indian Springs (Alabama)
 Indian Springs (Arizona)
 Indian Springs (Georgia)
 Indian Springs (Indiana)
 Indian Springs (Kern County, Kalifornien), Geisterstadt
 Indian Springs (Los Angeles County, Kalifornien)
 Indian Springs (Madera County, Kalifornien)
 Indian Springs (Mendocino County, Kalifornien)
 Indian Springs (Nevada County, Kalifornien)
 Indian Springs (San Diego County, Kalifornien)
 Indian Springs (Maryland)
 Indian Springs (Mississippi)
 Indian Springs (Nevada)
 Indian Springs (North Carolina)
 Indian Springs (Ohio)
 Indian Springs (Oklahoma)
 Indian Springs (Virginia)
 Indian Springs Estates, Pennsylvania

Siehe auch:
 Indian Springs Village